Капарросо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Арга-Арагон. Занимает площадь 80,7 км². Население — 2602 человека (на 2006 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Instituto de estadística de Navarra
 Infraestuctura de Datos Espaciales de Navarra
 El foro de l@s vecin@s de Caparroso
 Virgen del Soto

Муниципалитеты Наварры